DWE peut désigner :
 .

Dwe peut désigner :
 Dwe, une collectivité de République démocratique du Congo, situé au nord-est de la ville de Bulungu, dans la nouvelle province du Kwilu.